Новосёлово — село, административный центр Новосёловского сельсовета и Новосёловского района Красноярского края.

География 

Село расположено на левом берегу Красноярского водохранилища, в 222 километрах к юго-западу от Красноярска, в 179 километрах к северу от Абакана (расстояния даны по автодорогам). Вблизи села проходит федеральная автодорога  «Енисей».

История 
Точная дата основания села Новоселово неизвестна, хотя существуют некоторые исторические документы, указывающие на примерную дату образования  села.

В 1739 году известный российский учёный историограф немецкого происхождения Герард Фридрих Миллер совершал путешествие по Сибири, был он и на территории Новоселовской волости. О своих впечатлениях об увиденном он поделился в дневниках «Путешествие от Красноярска через степи реки Июс до реки Абакана и Саянского острога, а оттуда через Лугазинский и Ирбинский медный и железный заводы до Абаканска и далее вниз по Енисею назад до Красноярска.1739 г». Вот как описывает Миллер с. Новоселово: «Дер. Новоселово, на левом берегу, за маленьким островом, в 5 верстах от предыдущей деревни. Имеет церковь Петра и Павла, построенную лишь 2 года назад, и 26 дворов». Следовательно упомянутая здесь церковь «Петра и Павла» (Новоселовская Петро-Павловская церковь) была построена в 1737 году.

Еще раньше, 17 февраля 1722 года немецкий учёный Даниэль Готлиб Мессершмидт, возглавлявший по Указу Петра I первую научную экспедицию в Сибирь, проезжая по территории будущей Новоселовской волости, упоминает в своих дневниках некую недавно основанную деревню Новосельцы, состоящую из 3-х домиков. Учёный при этом отмечает, что  недалеко находятся Городовая стена, речка Анаш, деревня Янова и др. Нет сомнений, что речь идет именно о будущем селе Новосельском (Новоселово). Таким образом, можно предположить, что Новоселово появилось примерно в 1720 году.

В 1783 году формируется Ачинский уезд Томской области, который формируют вновь созданные волости, в том числе на картах появляется Новосёловская волость, административным центром которой становится большое купеческое село Новосёлово. В период 1804—1822 года волость относится к Томскому, затем Енисейскому уездам Томской губернии, затем, до 1925 года — к Минусинскому уезду Енисейской губернии.

В 1920 году был образован Новосёловский поселковый совет. После организации Новосёловского района — 4 апреля 1924 года, посёлок Новосёлово стал районным центром. В нём в то время проживало 894 человека.

В связи со строительством Красноярской ГЭС и Красноярского водохранилища село оказалось в зоне затопления водохранилища. Поэтому оно было перенесено вверх по рельефу, застроено и объявлено посёлком городского типа (1962 год). В 1991 году Новосёлово было вновь преобразовано в сельское поселение.

На центральной площади села установлен памятник-бюст генеральному секретарю ЦК КПСС К. У. Черненко.

Население

Инфраструктура 
Село расположено в 3 км от автодороги  «Енисей» и связано с ней двумя подъездами. Между берегами Красноярского водохранилища действует паромная переправа, связывающая Новосёлово с правобережной автодорогой до Минусинска и рядом населённых пунктов на правом берегу.

В селе находится автостанция, на которую заезжают все автобусы, следующие по трассе .

Достопримечательности 
 Новосёловский музей. Открыт в 1975 году в здании дома культуры. Здесь представлены экспонаты таштыкской культуры с раскопов «Чегерак», «Кокорево» и «Куртак» (I в. до н. э. — V в. н. э.). В музее показан процесс раскопки погребальной камеры, выставлены гипсовые маски, раскрашенные красной и чёрной красками, а также вещи, которые укладывали с умершими.
 Эпонимная стоянка Кокорево I в верховьях реки Енисей дала название кокоревской культуре эпохи верхнего палеолита. На стоянке Кокорево в верховьях реки Енисей найдена лопатка бизона с воткнувшимся в неё наконечником.
 На правом берегу реки Поповки над бывшим селом Новосёлово-Старое интенсивно размываются палеолитические местонахождения Новосёлово VI, VII, IX, XII. Стоянки Новосёлово VI, Афонтова гора и Лиственка, судя по имеющемуся корпусу дат, полученных для культурного слоя, отражают этап освоения Сибири не ранее 15—12 тыс. лет назад.

Знаменитые жители и уроженцы 
 В деревне Тесинской (Большая Тесь) Новоселовской волости в семье крестьянина Устина Демидовича Черненко 11(24) сентября 1911 года родился будущий генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Устинович Черненко.
 В селе в 1871 году родилась Вера Арсеньевна Баландина — учёный-химик, основатель города Черногорск.

Галерея

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Новосёловского района
Районные центры Красноярского края
Бывшие посёлки городского типа Красноярского края